Лоза́нна:

 Лозанна — город в Швейцарии, столица кантона Во.
 Лозанна — округ в Швейцарии.
 Лозанна — пассажирская железнодорожная станция в швейцарском городе Лозанне.
 «Лозанна» — швейцарский футбольный клуб.

См. также 
 «Лозанна Уши» — швейцарский футбольный клуб.